

Sigle 
 Plesiochronous Digital Hierarchy – tecnologia e un protocollo di rete di livello fisico usata nelle reti di telecomunicazione

Biologia 
 Pyruvate Dehydrogenase – piruvato deidrogenasi, un enzima